El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (legislaturas VIII y IX), fue un departamento ministerial con competencias en industria, comercio, energía y turismo.

Funciones 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la IX Legislatura era el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de desarrollo industrial, política comercial, energética, de la pequeña y mediana empresa, de turismo, de telecomunicaciones y de la sociedad de la información.

Titulares 
El titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la IX Legislatura fue Miguel Sebastián Gascón (12 de abril de 2008–21 de noviembre de 2011).

Estructura

Julio de 2009 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la IX Legislatura se estructuraba en los siguientes órganos superiores:
 La Secretaría de Estado de Turismo.
 La Secretaría de Estado de Comercio.
 La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
 Tras la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de junio de 2009, se crea la Secretaría de Estado de Energía.

Dependían directamente del ministro los siguientes órganos directivos:
 La Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio.
 La Secretaría General de Industria, con rango de subsecretaría.
 La Secretaría General de Energía, con rango de subsecretaría. Fue suprimida tras la modificación de la estructura orgánica del Ministerio de junio de 2009.

Como órgano de apoyo inmediato al ministro, dependía directamente un Gabinete, cuyo director ostentaba el nivel orgánico de director general.

Correspondía al ministro la presidencia de los siguientes órganos colegiados:

 Las Conferencias Sectoriales en las materias de competencia del Departamento.
 La Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las nuevas tecnologías. 
 El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
 La Comisión para la Competitividad Industrial. 
 La Comisión Interministerial de Turismo.
 El Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.

Octubre de 2010 
La estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la IX Legislatura se volvió a modificar en octubre de 2010, organizándose en los siguientes órganos superiores:
 La Secretaría de Estado de Comercio Exterior.
 La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.
 La Secretaría de Estado de Energía.

Dependían directamente del ministro los siguientes órganos directivos:
 La Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio.
 La Secretaría General de Industria, con rango de Subsecretaría.
 La Secretaría General de Turismo y Comercio Interior, con rango de Subsecretaría.

Como órgano de apoyo inmediato al ministro, dependía directamente un Gabinete, cuyo director ostentaba el rango de director general.

Dependía directamente del ministro, con nivel de subdirección general, la Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Historia 

Durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el ejercicio de las competencias que, hasta 2004, les estaban atribuidas a la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo y la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (con excepción de las correspondientes a la Dirección General de Financiación Internacional y las relativas a precios, peajes e incentivos regionales) del Ministerio de Economía y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la VII Legislatura.

Con la reestructuración de los departamentos ministeriales de diciembre de 2011 por la elección de Mariano Rajoy como presidente de Gobierno de la X Legislatura, las competencias pasaron al Ministerio de Economía y Competitividad (política comercial) y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (el resto).

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Industria, Turismo y Comercio
Industria, Turismo y Comercio
Ministerios de Industria de España
Ministerios de Turismo de España
Ministerios de Comercio de España